Talpa (Iran) ;
 Talpa (Teleorman) en Roumanie ;
 Talpa (Nouveau-Mexique) aux États-Unis ;
 Talpa de Allende au Mexique.

Voir aussi 

 Talpa, genre de mammifères ;
 Talpa Network ;